Owatonna  – città del Minnesota (USA)
Owatonna  – township del Minnesota (USA)